XIV сезон Второй лиги первенства России по футболу состоялся в 2005 году в период с 15 апреля по 29 октября.

Команды 
В сезоне 2005 года во втором дивизионе были заявлены 80 команд. В межсезонье некоторые из них сменили свои названия:

 «Иртыш» (Омск) на «Иртыш-1946»
 «Северсталь» (Череповец) на «Шексна»
 «Электроника» (Нижний Новгород) на «Волга»

«Запад» 
 Итоговая таблица

 * Команда «Псков-2000» (Псков) была исключена из лиги после 1-го круга. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом.

Лучшие бомбардиры:

Лауреаты сезона:
 Лучший игрок — Алексей Баранов «Нара-Десна» (Наро-Фоминск)
 Лучший вратарь — Михаил Барановский «Балтика» (Калининград)
 Лучший защитник — Андрей Кондрашов «Балтика» (Калининград)
 Лучший полузащитник — Андрей Дементьев «Балтика» (Калининград)
 Лучший нападающий — Алексей Баранов «Нара-Десна» (Наро-Фоминск)
 Лучший тренер — Леонид Иванович Ткаченко «Балтика» (Калининград)

«Центр» 
 Итоговая таблица
 

 * Команда «Титан» (Москва) была исключена из лиги после 18-го тура. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом.
 Результат матча «Титан» 2:3 «Лобня-Алла» был аннулирован. Команде «Лобня-Алла» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «Ника» 0:1 «Лобня-Алла» был аннулирован. Команде «Лобня-Алла» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «Лобня-Алла» 1:0 «Витязь» был аннулирован. Команде «Лобня-Алла» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «Лобня-Алла» 4:1 «Искра» был аннулирован. Команде «Лобня-Алла» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «Лобня-Алла» 3:0 «Спартак» был аннулирован. Команде «Лобня-Алла» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «Сатурн» 0:2 «Лобня-Алла» был аннулирован. Команде «Лобня-Алла» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «Спартак-МЖК» 1:2 «Лобня-Алла» был аннулирован. Команде «Лобня-Алла» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «Лобня-Алла» 4:0 «Локомотив» был аннулирован. Команде «Лобня-Алла» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Лучшие бомбардиры:

Лауреаты сезона:
 Лучший игрок — Дмитрий Чесноков «Витязь»
 Лучший вратарь — Евгений Корнюхин «Салют-Энергия»
 Лучший защитник — Алексей Храпов «Витязь»
 Лучший полузащитник — Василий Баранов «Рязань-Агрокомплект»
 Лучший нападающий — Дмитрий Чесноков «Витязь»
 Лучший тренер — Геннадий Иванович Костылев «Сатурн»

«Юг» 
 Итоговая таблица

 
Лучшие бомбардиры:

Лауреаты сезона:
 Лучший игрок — Олег Веретенников «Ротор-2» (Волгоград)
 Лучший вратарь — Андрей Евдохин «Ротор-2» (Волгоград)
 Лучший защитник — Антон Кердикашвили «Машук-КМВ» (Пятигорск)
 Лучший полузащитник — Олег Веретенников «Ротор-2» (Волгоград)
 Лучший нападающий — Эльбрус Танделов «Автодор» (Владикавказ)
 Лучший тренер — Сергей Леванович Джатиев «Машук-КМВ» (Пятигорск)

«Урал—Поволжье» 
 Итоговая таблица

 1.  С команды «Динамо» (Киров) было снято 6 очков из-за неуплаты по трансферу Рамиля Харисова.

Лучшие бомбардиры:

Лауреаты сезона:
 Лучший игрок — Эдуард Зацепин «Содовик» (Стерлитамак)
 Лучший вратарь — Максим Герасин «Содовик» (Стерлитамак)
 Лучший защитник — Павел Табаков «Лада» (Тольятти)
 Лучший полузащитник — Владимир Иванов «Содовик» (Стерлитамак)
 Лучший нападающий — Эдуард Зацепин «Содовик» (Стерлитамак)
 Лучший тренер — Александр Викторович Игнатенко «Содовик» (Стерлитамак)

«Восток» 
 Итоговая таблица
 

Лучшие бомбардиры:

Лауреаты сезона:
 Лучший игрок — Станислав Гончаров «Металлург» (Красноярск)
 Лучший вратарь — Сергей Чепчугов «Металлург» (Красноярск)
 Лучший защитник — Владимир Мехович «Металлург» (Красноярск)
 Лучший полузащитник — Андрей Лодис «Океан» (Находка)
 Лучший нападающий — Дмитрий Байда «Динамо» (Барнаул)
 Лучший тренер — Александр Анатольевич Кишиневский «Металлург» (Красноярск)

Кубок ПФЛ 

 Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ПФЛ 
 Россия. Сезон-2005

2005